Sun TV bezeichnet folgende Fernsehsender:
 CKXT-TV, in Kanada
 Southern Networks, in Pakistan
 Sun TV (Indien), in tamilischer Sprache in Indien
 Sun Television, in Japan
 suntv, einheitliches Abendprogramm der regionalen Ballungsraumsender in Deutschland (ursprünglich als Nachfolger von tm3 gedacht, welches dann jedoch zu 9live wurde)